Back Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Back Branch (Georgia), Fluss im Bundesstaat Georgia
 Back Branch (Illinois), Fluss im Bundesstaat Illinois
 Back Branch (Kentucky), Fluss im Bundesstaat Kentucky
 Back Branch (Maryland), Fluss im Bundesstaat Maryland